Волкова, Ольга:
 Волкова, Ольга Александровна (1943—1993) — художник-график, живописец и плакатист.
 Волкова, Ольга Васильевна (1927—2015) — советский, российский эмбриолог,  академик РАМН, академик РАН.